Ravnik je lahko:
 Ravnik, priimek več znanih ljudi 
 drugo ime za ekvator
 (kraški) ravnik, geomorfološka oblika oz. vrsta krašega površja (Logaški ravnik, Hotenjski ravnik, Prestranško-slavinski ravnik) 
 toponim Ravnik:
 Ravnik pri Hotedršici, Občina Logatec
 Ravnik, Občina Bloke
 Ravnik, Občina Trebnje
 Ravnik, otok v Jadranu
 Ravnik, Planina